AB SKF (, Акционерно дружество „Шведска фабрика за сачмени лагери“, или само SKF) е шведска компания, водещ световен производител на сачмени лагери, уплътнения, смазочни средства, мехатроника и свързани с тях услуги.

SKF е основана през 1907 в Гьотеборг и дейността ѝ се основава на успешния патент за сачмен лагер на Свен Вингквист (Sven Gustaf Wingqvist). През 1910 г. тя вече има 325 служителя, дъщерна фирма в САЩ и дейност в още няколко страни. През 1912 г. SKF вече е представена в 32 страни, а към 1930 г. има 12 фабрики с 21 000 служителя, две трети от тях извън Швеция.

През 1926 г. SKF започва производство на експериментални автомобили в дъщерната си компания Volvo, която се отделя като самостоятелна компания през 1935 г.

Днес групата SKF се състои от около 150 компании по целия свят с близо 40 000 служителя.

През 2002 г. SKF купува Лагерния завод на ВМЗ в град Сопот, България.

През 2014 г. в ЕС SKF е уличена в картелно споразумение заедно с шест други компании производителки на сачмени лагери.

Източници

Външни препратки 
 www.skf.bg

Машиностроителни компании
Компании в Гьотеборг
Основани в Швеция през 1907 година